

Patronyme 
 Aubelin Jolicoeur (1925-2005), journaliste et ancien ministre haïtien ;
 Clermont Jolicoeur (1975-) acteur, scénariste et producteur québécois ;
 David Jude Jolicoeur (1968-2023), rappeur américain ;
 Jean Jolicoeur (1936-), homme d'affaires autochtone et patriote québécois ;
 Louis Jolicoeur (1957-), écrivain québécois ;
 Henri Jolicoeur (1839-1895), médecin français, il lutta contre le phylloxéra ;
 Paul Jolicoeur (1945-), professeur et médecin québécois ;
 Pénélope Jolicoeur (1981-), actrice québécoise.

Toponymie

 Rivière Jolicœur, un cours d'eau de la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
 Rivière Jolicœur Nord-Est, un cours d'eau de la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
 Jolicœur est un hameau de Pont-à-Buot, dans le Nouveau-Brunswick au Canada.

Divers 
 Jolicoeur est une station du métro de Montréal, nommée en l'honneur de Jean-Moïse Jolicoeur ;
 Jolicoeur est le surnom donné en France à Armando Gelsomini, acteur d'une série comique italienne, dans les années 1910 ;
 Jolicoeur est un des personnages principaux du roman Sans famille d'Hector Malot ;
 Pénélope Jolicœur est un nom pouvant désigner :
 un personnage de la série Les Fous du volant, dessin animé des studios Hanna-Barbera ;
 le nom utilisé par la dessinatrice et autrice Pénélope Bagieu.

Homonymie de patronyme